Madonna col Bambino e sei angeli di Sandro Botticelli, più noto come Madonna della melagrana
Madonna Rucellai di Duccio di Buoninsegna
Madonna col Bambino e sei angeli di Duccio di Buoninsegna